NIC може да се отнася до:

 Никарагуа, ISO 3166-1 трибуквен код за държава
 Networked Information Center
 Network interface controller